Antonio Natalucci – calciatore italiano con cittadinanza dominicana
 Giovanni Natalucci – scenografo italiano
 Mario Natalucci – presbitero e storico italiano
 Michaela Gisotti-Natalucci – costumista italiana
 Tiberio Natalucci – compositore italiano